Сергій Брін (нар. 21 серпня 1973 р.) — американський науковець, дослідник інтернет-технологій, розробник пошукової системи і співзасновник компанії «Google».
 Коледж Брін Мар, Коледж Брін-Мар або Брін-Мор () — приватний жіночий гуманітарний університет міста Брін-Мар, Пенсильванія, США.
 Дейвід Брін, Глен Дейвід Брін (, нар. 6 жовтня 1950 р., Глендейл, округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американський письменник-фантаст і вчений-астрофізик.
 Брін Бенсон (; нар. 22 квітня 1984, Тирана, Народна Соціалістична Республіка Албанія) — американська порноакторка албанського походження.
 Гарі Брін, Гарі Патрік Брін (, нар. 12 грудня 1973, Гендон, Англія) — ірландський футболіст.
 Брін — вигадана іншопланетна раса із всесвіту «Зоряного шляху».